César Sánchez puede referirse a:

 César Sánchez Pérez (1978-), político español;
 César Sánchez Domínguez (1971-), futbolista (portero) español;
 César Sánchez Aurich (1973-), futbolista peruano;
 César M. Sánchez López (1936-2010), músico español.